Ruane ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Ruane (1946–1998), britischer Wrestler und Schauspieler
 Michael Ruane (* 1988), US-amerikanischer Pokerspieler
 William J. Ruane (1925–2005), US-amerikanischer Investmentbanker und Philanthrop